Sledgehammer () — многозначное понятие.

 Sledgehammer — компьютерная игра.
 Sledgehammer — песня Питера Гэбриела.
 Sledgehammer — песня Fifth Harmony.
 Sledgehammer — песня Рианны.

См. также 
 Sledgehammer Games
 Кувалда (значения)